Amazonia kan syfta på följande:

 Amazonia (svampar), ett släkte svampar

Geografi 

 Amazonområdet, området kring Amazonfloden i Sydamerika
 Amazonaskratonen, en kraton (kontinentalblock) i Sydamerika

USA 

 Amazonia (ort i USA), Missouri, Andrew County, 

Robotskapade USAförgreningar